E 1 kan syfta på:

E 1 - en flygeskader inom svenska flygvapnet aktiv 1942–1995, se Första flygeskadern
 E1 (vandringsled)  – en vandringsled från nordkap till Italien, se Europaled
Europaväg 1 – en europaväg som börjar i Larne på Nordirland och slutar i Sevilla i Spanien